Ruschmeier ist der Familienname folgender Personen:
 Lothar Ruschmeier (1945–2012), deutscher Kommunalpolitiker
 Marcel Ruschmeier (* 1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Ruschmeyer